

Codici 
 LOG – codice aeroportuale IATA di aeroporto civile di Longview, Washington (Stati Uniti)
 log – codice ISO 639-3 della lingua logo

Geografia 

 Log – frazione di San Dorligo della Valle in provincia di Trieste

 Log – città russa dell'Oblast' di Volgograd

 Log – insediamento (naselje) della municipalità di Kranjska Gora nella regione statistica dell'Alta Carniola
 Log – toponimo sloveno di Bretto, frazione di Plezzo (Slovenia)

Altro 
 Log – in informatica, registrazione cronologica delle operazioni e il file su cui tali registrazioni sono memorizzate
 log – in matematica, logaritmo
 Logging – in geologia, tecnica usata nella ricerca petrolifera per misurazioni entro un pozzo